Tabatinguense – abitanti di Tabatinga (Amazonas)
Tabatinguense – abitanti di Tabatinga (San Paolo)